''Niet te verwarren met Robinson Crusoe of Crucio

 Crusio (ijssalon)
 Wim Crusio, een Nederlandse neurogedragsgeneticus